Synchronoblastia är ett släkte av svampar. Synchronoblastia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synchronoblastia